Sidomulyo – kecamatan w kabupatenie Lampung Selatan, w prowincji Lampung, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Kebumen, w prowincji Jawa Środkowa, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Boyolali, w prowincji Jawa Środkowa, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Kutai Kartanegara, w prowincji Borneo Wschodnie, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kecamatanie Kelumpang Hulu, w kabupatenie Kotabaru w prowincji Borneo Południowe w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Bantul, w prowincji Yogyakarta, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Tuban, w prowincji Jawa Wschodnia, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Mojokerto, w prowincji Jawa Wschodnia, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Lampung Tengah, w prowincji Lampung, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Blora, w prowincji Jawa Środkowa, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Banyuasin, w prowincji Sumatra Południowa, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Padang Lawas, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w okręgu miejskim Batu, w prowincji Jawa Wschodnia, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Ogan Komering Ulu Timur, w prowincji Sumatra Południowa, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Labuhanbatu Utara, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Labuhanbatu, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Langkat, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Deli Serdang, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Simalungun, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Gorontalo, w prowincji Gorontalo, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Sidoarjo, w prowincji Jawa Wschodnia, w Indonezji
 Sidomulyo – wieś w kabupatenie Purworejo, w prowincji Jawa Środkowa, w Indonezji